El coll de l'Alba és una collada del municipi de Tortosa, a la comarca catalana del Baix Ebre.

Està situat a la Serra del Coll de l'Alba, a la qual dona nom, entre el Delta de l'Ebre i la vall de l'Ebre, que a la vegada forma part del sistema de Cardó.

A les seves proximitats es localitzen el Parc Eòlic del Baix Ebre, les antenes de comunicació i la Creu de Coll Redó (382 m d'altitud).
També hi passava l'antiga carretera de Tortosa al Perelló, que actualment no s'utilitza tan freqüentment per l'existència de la carretera N-340 i l'autopista AP-7.

Per la seva situació i característiques físiques, és un indret propens per practicar esports de muntanya, com per exemple BTT (gràcies a nombrosos senders, pistes i trialeres), senderisme i excursionisme (és lloc de pas de la GR-192, l'anomenada Ruta del Vent; a més de la proximitat de la GR-92, el Sender del Mediterrani, al seu pas per l'Ampolla i de la GR-99, el Sender de l'Ebre, per Tortosa). A més, hi ha rutes de senyalització pròpia als voltants del Coll de l'Alba.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Alba
Alba
Geografia de Tortosa